Por Alouette pode estar à procura de:
 Alouette II ou Alouette III, helicópteros da Aérospatiale;
 Alouette I ou Alouette II, dois satélites científicos canadenses;
 Alouette (canção), canção folclórica franco-canadense;
 Alouettes de Montréal, equipe profissional de futebol americano do Canadá.

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas